The Green Goddes ist der Name zweier Filme:
 The Green Goddess (1923)
 The Green Goddess (1930) Regie: Alfred E. Green